Gillingham steht für:

 Gillingham (Dorset), Stadt in Dorset, England
 Gillingham (Kent), Stadt in Kent, England
 Gillingham (Norfolk), Ort in Norfolk, England
 Gillingham (Wisconsin), Ort im Richland County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Gillingham (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus

Gillingham ist der Familienname folgender Personen:

 David Gillingham (* 1947), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 James Gillingham (* 1981), kanadischer Basketballspieler
 John Gillingham (* 1940), britischer Historiker
 Nick Gillingham (* 1967), britischer Schwimmer
 Susan Gillingham (* 1951), anglikanische Bibelwissenschaftlerin